Proto-Electronics est une société française de prototypage rapide de cartes électroniques assemblées (1 à ) fondée en 2014 par Damien Rossignon sous l’impulsion du Groupe Altrics. Avec sa plateforme en ligne, l’entreprise a investi le métier de la numérisation du prototypage grâce à la dématérialisation des prestations : chiffrage des projets, choix des composants électroniques, caractéristiques des circuits imprimés et modes d’échange avec les clients. Elle est devenue indépendante le . Forte d’une transition numérique réussie, Proto-Electronics a été la première entreprise française à repenser l’activité du prototypage de cartes électroniques assemblées et à proposer un service de devis entièrement automatisé fournissant une réponse en moins de dix minutes .
Deux ans plus tard, une nouvelle version de la plateforme permet de répondre à la pénurie mondiale de composants qu'affronte la filière électronique. 
En 2018, l'entreprise a bénéficié d'une croissance de 42% grâce à son développement international. Le service est accessible dans le monde entier tandis que Proto-Electronics affirme sa présence en Allemagne, en Italie, en Angleterre et en Espagne. En 2020, elle rassemble plus de 9000 concepteurs de prototypes. 

Proto-Electronics est lauréate en 2020 de l'appel à projets France Relance : l'entreprise se voit accorder une subvention de  pour l'aider à financer son plan d'investissement et devenir un leader européen.

Le 7 décembre 2021, Proto-Electronics rejoint Alliance Electronics, groupe technologique et industriel dédié à la sous-traitance électronique qui développe un réseau d'expertises mutualisées aux multiples compétences.

Concept 
Fondée en 2014 par Damien Rossignon, Proto-Electronics est une plateforme collaborative pour le prototypage rapide de circuits imprimés en CMS (SMT). 
Elle offre une solution aux ingénieurs, aux prototypeurs et aux acheteurs de la filière électronique pour la fabrication de leurs cartes. L'algorithme de Proto-Electronics permet de rechercher automatiquement les prix des composants souhaités auprès de quatre distributeurs majeurs du secteur : , Farnell Components (une filiale d’Avnet),  et .
Pour ce faire, l’utilisateur se rend sur la plateforme en ligne pour créer le PCB adapté à son projet et fournit la nomenclature des composants sous forme de fichier Excel ; le devis est alors automatiquement émis. Il peut finaliser le projet en choisissant un délai parmi les 5 proposés, ramené dans une fourchette de 5 à  alors que six semaines étaient la norme.
Proto-Electronics est disponible dans cinq langues : français, anglais, allemand, italien et espagnol.

Développement

Certification 
En , Proto-Electronics est certifié par la norme ISO 9001:2015 en se basant sur des principes de management orientés vers le client, l’amélioration continue et la sensibilisation au risque. L'entreprise a obtenu le renouvellement de cette certification en .

Investissement 
Proto-Electronics a investi  en 2017 dans de nouvelles machines destinées à développer la production et à améliorer les contrôles de qualité. En 2018, elle investit  pour l’achat d’un nouveau four de brasage, d’un équipement d’inspection AOI 3D aux rayons X, d’une machine dédiée au nettoyage des cartes électroniques et d’une seconde machine de sérigraphie.

Identité visuelle 
Depuis son lancement en 2014, Proto-Electronics utilise un logo de couleur verte rappelant les teintes des cartes électroniques. Elle permet d’identifier rapidement le secteur d’activité et aide son appropriation par les ingénieurs et bureaux d’études concernés.

Changement de nom 
Le , ProtoElectronique change de nom, sur les territoires francophones, pour devenir Proto-Electronics et affirmer davantage sa présence internationale.

Expansion internationale 
En 2018, avec la progression constante de ses ventes et l’ouverture de bureaux à l'étranger, Proto-Electronics a réalisé 38% de son chiffre d’affaires grâce aux exportations vers l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne, l'Espagne et la Suisse. En 2020, elle enregistre une progression de nouveaux clients en dehors de l'Europe, notamment au Canada, aux États-Unis et en Israël.

Angleterre et Europe du Nord 
Première étape du développement international, la version anglaise de la plateforme a été déployée en 2016 afin de proposer le service de prototypage aux pays anglo-saxons et à l’Europe du Nord.

Allemagne 
Un an après sa prise d’indépendance en 2016, Proto-Electronics a ouvert un nouveau bureau à Kehl en Allemagne. Une version allemande de la plateforme est créée pour soutenir les ventes.

Italie 
En 2018, la plateforme propose la version italienne pour affirmer la présence de l’entreprise sur ce nouveau territoire.

Espagne 
Le version espagnole du site est lancée en .

Notes et références

Lien externe 
 

Entreprise ayant son siège dans le Bas-Rhin
Entreprise fondée en 2014